Négociateur, activité professionnelle liée à la négociation ;
 Négociateur immobilier, ayant mission de rapprocher un acheteur d'un vendeur d'un bien immobilier ;
 Négociateur de prise d'otage, personnel de la police habilité à négocier avec des preneurs d’otages lors d'une prise d'otage ;
 Négociateur, autre nom d'un parlementaire, c'est-à-dire une personne chargée de transmettre des messages à la partie adverse dans le cadre d'une guerre.

Fiction 
 Négociateur (The Negotiator), film américain de F. Gary Gray, sorti en 1998, avec Samuel L. Jackson et Kevin Spacey ;
 Le Négociateur, émission policière québécoise.